Szász Katalin (1453–1534), Münsterberg hercegnéje, III. Vilmos türingiai tartománygróf és Habsburg Anna magyar hercegnő lánya
Szász Katalin (1468–1524), osztrák főhercegnő, Tirol hercegesített grófnéja, I. Albert szász herceg és Podjebrád Szidónia cseh királyi hercegnő lánya